Ramón Pérez puede referirse a:

Ramón Pérez Araya, (1963-), exfutbolista chileno;
 Ramón Pérez Costales (1832-1911), médico y político español;
 Ramón Pérez de Ayala (1880-1962), escritor y periodista español;
 Ramón Pérez Díaz (1946-), pintor mexicano;
 Ramón Pérez Rodríguez (1868-1937), sacerdote católico español.